"Munchhausen" pode ser:
 Munchhausen, comuna francesa do Baixo Reno
 Münchhausen am Christenberg, município alemão de Hesse
 14014 Munchhausen, asteroide
 Otto von Münchhausen, botânico
 Barão de Münchhausen
 Trilema de Münchhausen
 Síndrome de Münchhausen

Desambiguações de topônimos